Alcott ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Bronson Alcott (1799–1888), US-amerikanischer Schriftsteller und Pädagoge
 Amy Alcott (* 1956), US-amerikanische Profi-Golferin
 Chemmy Alcott (* 1982), britische Skirennläuferin
 Dylan Alcott (* 1990), australischer Rollstuhltennisspieler
 John Alcott (1930–1986), britischer Kameramann
 Louisa May Alcott (1832–1888), US-amerikanische Schriftstellerin
 William Andrus Alcott (1798–1859), US-amerikanischer Arzt, Lebensreformer und Autor